Sahl har flere betydninger:

 Sahl (Holstebro Kommune) – landsby i kommunen
 Sahl (Viborg Kommune) – landsby i kommunen
 Sahl Kirke (Holstebro Kommune) – kirke beliggende i landsbyen Sahl
 Sahl Kirke (Viborg Kommune) – kirke beliggende i landsbyen Sahl
 Sahl Sogn (Holstebro Kommune) – et sogn i Vinderup Kommune og i Aulum Provsti
 Sahl Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele Provsti